«Здравствуйте, дети!» — советский художественный фильм.

Сюжет 
Директор пионерского лагеря Елена Ивановна устраивает встречу нынешних пионеров с первыми пионерами-питомцами разных стран, которые приезжали в этот лагерь много лет назад. Собрав пионеров прошлого и настоящего, она вспоминает, как было когда-то.

В пионерском лагере — международная смена, на которую приехали дети из Советского Союза, Германии, Франции, США, Японии и других стран. Советские дети по наставлению Елены Ивановны выступают мудрыми хозяевами, не поддаваясь на всяческие провокации. А таковых хватает: два американских мальчика, белый и чёрный, продолжают придерживаться практики расового неравенства, присущей тогдашним США. Нет единства и между французскими и германскими мальчиками.

Международный педагогический коллектив договорился отказаться от пропаганды. Но время от времени договор нарушается: например, католический священник по радиоприёмнику даёт слушать мессу из собора святого Петра.

В лагерь приезжает японская девочка Инэко. В один далеко не прекрасный день у неё проявляется лучевая болезнь. Трагедия маленькой девочки объединяет всех пионеров. Ребята отправляются на поиски легендарной «травы жизни» для Инэко. Для неё делают бумажных журавликов, а для медицинских рекомендаций по лечению в лагерь съезжается международный медицинский консилиум. И дети, и взрослые объединяются в едином порыве не допустить новой Хиросимы.

В ролях

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Ирина Донская, Иосиф Прут
 Режиссёр-постановщик — Марк Донской
 Операторы: М. Якович, В. Чибисов
 Художник-постановщик — П. Пашкевич
 Режиссёры: В. Роговой, А. Шейн
 Композитор — П. Чекалов
 Звукоператор — Д. Флянгольц
 Текст песен Леонида Дербенёва
 Директор картины — Н. Гофман

Съёмки 
 Большинство сцен фильма снято во Всесоюзном пионерском лагере «Артек», на территории дружины «Морская».
 В роли японского врача снялся отец исполнительницы роли Инэко, преподаватель русского языка ЛГУ Яков Кисидо.

Факты 
 Фильм начинается цитатой из Максима Горького:

 Прообразом главной героини фильма послужила японская школьница Садако Сасаки, скончавшаяся от лучевой болезни в 1955 году.
 Фильм восстановлен на киностудии имени М. Горького в  году.

Примечания

Ссылки 
 Здравствуйте, дети! // Киностудия им. М. Горького

 

Фильмы СССР 1962 года
Фильмы Марка Донского
Фильмы о пионерских лагерях
Фильмы киностудии имени М. Горького
Чёрно-белые фильмы СССР
Детские фильмы СССР